Jméno Alkaios označovalo na různé Řeky:

 Alkaios (mytologie) – postavy z řecké mytologie:
 Alkaios (syn Perseův)
 Alkaios (vnuk krále Mínóa)
 Héraklés – šlo o původní rodné jméno Herkula, než se proslavil: Jeho nové jméno znamená „skrze Héru nabyl slávy“
 Alkaios z Mytiléné – řecký básník